Ву́лиця Відпочи́нку — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Відпочинку — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Вулиця Відпочинку — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Відпочинку — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці